Тополинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Тополинский сельсовет — в Солонешенском районе Алтайского края.
 Тополинский сельсовет — в Угловском районе Алтайского края.
 Тополинский сельсовет — в Хабарском районе Алтайского края.